Bittelbronn ist ein Ortsname:
 Bittelbronn (Haigerloch), Stadtteil von Haigerloch im Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Bittelbronn (Horb), Stadtteil von Horb am Neckar im Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Bittelbronn (Möckmühl), Stadtteil von Möckmühl im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Bittelbrunn
 Bittelbrunnen